Меркіш-Бухгольц () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпревальд. Складова частина об'єднання громад Шенкенлендхен.

Площа — 24,65 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Міста Бранденбургу